Nasu může být:

 tradiční název pro region v severní části prefektury Točigi
 Nasu (město, Točigi) – město v Japonsku
 Nasu (sopka) – sopka v Japonsku
 Nasu (manga) – manga
 Nasu (planetka) – planetka 11323 v hlavním pásu planetek

Reference